Scott Reed est un nom pouvant désigner:

 (1921-1994), juge américain du Kentucky
 (né en 1970), illustrateur américain de comic

Voir aussi

Reed, Scott